Dvoreček bezeichnet mehrerer Orte in Tschechien

 Dvoreček, Ortsteil von Blažejov, Okres Jindřichův Hradec
 Dvoreček (Františkovy Lázně), Ansiedlung in der Gemeinde Františkovy Lázně, Okres Cheb
 Krásný Dvoreček, Ortsteil von Rokle, Okres Chomutov